

Persone 
 Luis Martínez Kléiser – scrittore spagnolo
 Randal Kleiser – regista statunitense
 Valerie Kleiser  – bobbista austriaca
 Viola Kleiser – ex velocista e bobbista austriaca